«Узорный покров» () — роман британского писателя Сомерсета Моэма, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 «Разрисованная вуаль» — фильм 1934 года.
 «Разрисованная вуаль» — фильм 2006 года.

Музыкальный альбом 
 «Разрисованная вуаль» — музыкальный саундтрек к кинофильму «Разрисованная вуаль» (2006 года).